Неколенко — фамилия. Известные носители:
 Неколенко, Архип Витальевич (род. 1996) — российский хоккеист.
 Неколенко, Илья Витальевич (род. 1993) — российский хоккеист.